Hayward (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
Hayward (BART), een metrostation in deze stad
Hayward (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Hayward (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Hayward (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin